Windows 8.1 (МФА: ) — операционная система семейства Windows NT производства корпорации Microsoft, следующая по времени выхода за Windows 8 и перед Windows 10. Предназначена для рабочих станций, персональных компьютеров и портативных устройств; версия, предназначенная для решения серверных задач — Windows Server 2012 R2. Поддержка данной операционной системы прекращена 10 января 2023 года для всех редакций, кроме редакций Embedded и серверной версии, Windows Server 2012 R2, и больше не получает обновления безопасности. По сравнению с Windows 8 имеет ряд обновлений и изменений в работе с графическим интерфейсом. Windows 8.1, так же, как и Windows 8, ориентирована на сенсорные ПК, но не исключает возможности использования на классических персональных компьютерах.

Системные требования 

Дополнительные требования для использования некоторых функций ОС:
 Для сенсорного ввода требуется планшет или монитор с поддержкой мультисенсорной технологии.
 Для доступа к Магазину Windows, а также скачивания, запуска и прикрепления приложений требуется активное подключение к Интернету и разрешение экрана не менее 1024 x 768 пикселей
 Для работы некоторых функций требуется учетная запись Microsoft
 Требуется доступ к Интернету (поставщиком услуг Интернета может взиматься плата).
 Для защищенной загрузки необходимо встроенное ПО, которое поддерживает UEFI v2.3.1 Errata B и имеет в базе сигнатур UEFI сертификат центра сертификации Microsoft Windows
 Для оптимальной работы некоторых игр и программ может потребоваться видеоадаптер, совместимый с DirectX 10 или более поздними версиями.
 Для просмотра DVD-дисков требуется отдельное программное обеспечение (подробнее)
 Для функции BitLocker To Go требуется USB-устройство флэш-памяти (только для Windows 8.1 Профессиональная)
 Для функции BitLocker требуется доверенный платформенный модуль (TPM) 1.2 или USB-устройство флэш-памяти (только для Windows 8.1 Профессиональная)
 Для клиента Hyper-V требуется 64-разрядная система с поддержкой преобразования адресов второго уровня (SLAT) и дополнительные 2 ГБ ОЗУ (только для Windows 8.1 Профессиональная)
 Для просмотра и записи телепередач в Windows Media Center требуется ТВ-тюнер (только для программы обновления до Windows 8.1 Профессиональная и программы Media Center для Windows 8.1)
 Для использования стандарта Miracast необходим видеоадаптер с поддержкой архитектуры WDDM 1.3 и адаптер Wi-Fi с поддержкой технологии Wi-Fi Direct.
 Для печати с помощью технологии Wi-Fi Direct необходим адаптер Wi-Fi с поддержкой Wi-Fi Direct и устройство, поддерживающее эту технологию.
 Бесплатный контент интернет-телевидения зависит от географического расположения. Некоторые виды контента могут предполагать дополнительную плату (например, Windows Media Center для Windows 8.1 «Профессиональная»)
 Для установки 64-разрядной операционной системы на 64-разрядном компьютере ваш процессор должен поддерживать инструкции CMPXCHG16b, PrefetchW и LAHF/SAHF.
 Технология InstantGo работает только на компьютерах, поддерживающих режим ожидания с подключением.

Редакции 
Известны следующие редакции Windows 8.1:
 Windows 8.1 «Для одного языка» — полностью аналогична Windows 8.1 (Core), но возможность менять язык отключена. Поставляется с ноутбуками и нетбуками, а также с некоторыми недорогими компьютерами.
 Windows 8.1 «С Bing» — версия Windows 8.1, в которой в браузере Internet Explorer поисковая система по умолчанию — Bing, при этом изменить её невозможно. Поставляется с некоторыми ноутбуками.
 Windows 8.1 (Core) — базовая версия для пользователей ПК, ноутбуков и планшетных компьютеров. Поставляется с ноутбуками и нетбуками.
 Windows 8.1 «Профессиональная» — версия для ПК, ноутбуков и планшетов с функциями для малого бизнеса.
 Windows 8.1 «Профессиональная c Windows Media Center» — отличается от «профессиональной» наличием Windows Media Center
 Windows 8.1 «Корпоративная» — версия для предприятий с расширенными функциями управления корпоративными ресурсами, безопасности и т. д.
 Windows RT 8.1 — версия для планшетов на ARM архитектуре, запускает приложения только из Магазина Windows.

Кроме того, для европейского рынка были выпущены три версии Windows 8.1: Windows 8.1 N, Windows 8.1 Pro N и Windows 8.1 Pro Pack N. В этих версиях отсутствуют приложения Windows Media Player, Camera, Music, Video.

Первые слухи и утечки 
Слухи о Windows 8.1 появились сразу же после появления Windows 8. Также, по слухам, стало известно о том, что кодовое название системы будет «Windows Blue».

24 марта 2013 года в сеть «утекла» первая сборка Windows Blue 9364. Впоследствии было замечено, что Microsoft блокирует учётные записи, которые использовались при установке этой сборки.

Позже в сети появлялись сборки Windows Blue 9374, 9385, 9471, 9477, 9483.

26 марта 2013 года в Microsoft официально подтвердили, что работают над обновлением под кодовым именем «Windows Blue». 14 мая это обновление получило официальное название «Windows 8.1».

Отличия от Windows 8

Приложения 
 Internet Explorer обновлён до версии 11. В новой версии осуществлена поддержка протоколов WebGL, SPDY, улучшена объектная модель JavaScript и возможность синхронизации вкладок.
 Windows PowerShell v4.0: новая версия позволяет управлять начальным экраном, Защитником Windows, и другими программными, аппаратными и сетевыми компонентами системы.
 Установленные до обновления Metro-приложения не будут сохранены. После обновления некоторые из них будут заменены, остальные потребуется переустановить самостоятельно.
 Добавлены Metro-приложения «Skype», «Будильник», «Калькулятор», «Студия звукозаписи», «Сканер», «Кулинария», «Список для чтения», «Здоровье и фитнес», «Справка+советы», «Microsoft Solitaire Collection». Приложения «Моменты из фильмов» (приложение для выполнения простейших операций с видео) и файловый менеджер отсутствуют. Добавлена возможность автоматического обновления Metro-приложений. В приложение «Параметры ПК» были добавлены настройки и команды, ранее доступные только через Панель управления рабочего стола.

 Изменены возможности синхронизации настроек и других пользовательских данных путём более глубокой интеграции службы синхронизации с сервисом OneDrive.

Параллельно с работой над Windows 8.1 велась разработка пакета Microsoft Office Gemini, новой версии пакета Microsoft Office, переработанной для использования в среде Metro и более глубоко интегрированной с облачными службами.

Изменения интерфейса 
В панели «чудо-кнопок» (Charms) появились некоторые дополнительные возможности, в том числе отправка или печать снимка экрана приложения и проигрывание данного содержимого на других устройствах. Функция поиска также переработана путём сопряжения с поисковой службой Bing.

Функция «Закрепление приложений» получила поддержку нескольких приложений одновременно на экранах с большим разрешением (например, на экране с разрешением 1920x1080 можно разместить три приложения). Минимальное разрешение для функционирования Snap View — 1024x768 точек.

Появилась возможность открывать рабочий стол сразу же после входа в систему, как это было в предыдущих ОС до Windows 8. Также в Windows 8.1 вновь появилась кнопка «Пуск», которая запускает Modern-интерфейс.

Многими существенное увеличение возможностей Metro-интерфейса рассматривается как очередной шаг в упразднении рабочего стола.

Изменения Metro-интерфейса 
Изменения в меню «Пуск»:
 Возможность использования нескольких Modern-приложений одновременно на неширокоэкранных мониторах.
 Дополнительные размеры для «плиток»: очень большой и очень маленький.
 Дополнительные жесты, в том числе открытие страницы «Все приложения» сдвижением экрана вниз.
 Расширенные возможности , доступные через пункт «Персонализация» настроек экрана «Пуск».
 Экран блокировки получил возможность смены изображений через определённый промежуток времени (изображения могут быть использованы как из локальных источников, так и из облака OneDrive).
 Появилась возможность переносить или менять размер сразу нескольких или всех плиток.

Другие изменения 
Версия ядра NT — 6.3 (в Windows 8 используется ядро NT 6.2).

В Windows 8.1 появилось улучшение в области энергопотребления: продление времени работы на машинах с новыми процессорами Haswell.

Переименование системной папки "Компьютер" в "Этот компьютер". 

В Windows 8.1 x64 среди системных требований появилась необходимость поддержки процессором инструкции CMPXCHG16B (CompareExchange128), что повлекло невозможность установки этой версии или обновления до неё на значительном количестве старых ПК (например, с весьма распространёнными процессорами Intel Core 2 ранних степингов на 65-нм техпроцессе), на которых Windows 8 устанавливалась успешно. Это требование не касается Windows 8.1 x86.

Выпуск 
RTM версия была выпущена 21 августа 2013 года и была доступна только для производителей оборудования (OEM) и подписчиков TechNet и MSDN.

Окончательный выпуск произошёл 17 октября 2013 года. Система распространялась бесплатно для всех пользователей лицензионной копии Windows 8 и доступна для скачивания в магазине приложений Windows Store (в некоторых случаях скачивание через магазин недоступно), также обновлённая операционная система продавалась на полках магазинов и на устройствах в виде предустановленной операционной системы.

Временное удаление 
Первое обновление для операционной системы (ОС) Windows 8 RT — Windows 8.1 RT — было удалено с сайта Microsoft вскоре после выпуска в связи с неполадками в работе обновления. В частности, некоторые владельцы планшетов заявляли, что их устройства перестали включаться из-за повреждения файлов, необходимых для загрузки Windows. Ошибка была связана с файлом данных конфигурации загрузки (Boot Configuration Data file). Для восстановления работы пользователям необходимо было воспользоваться специальной утилитой. Исправленное обновление было выложено на официальном сайте через несколько дней.

Обновления и поддержка 
2 апреля 2014 года Windows 8.1 Update было представлено официально. Начиная с 8 апреля 2014 года все пользователи лицензионных копий Windows 8 бесплатно получили возможность обновиться до Windows 8.1 Update через центр обновления Windows. Пользователи, которые ещё используют Windows 8, могут обновить свои ПК до Windows 8.1 Update с помощью Microsoft Store. Поддержка Windows 8.1 без обновлений прекратилась через 30 дней после выпуска обновления (1 мая 2014 года).

В августе 2014 года ожидался выход Windows 8.1 Update 2, однако Microsoft решила не выпускать его, сделав лишь обновление с некоторыми новыми функциями, сделав ставку на более частые обновления. 12 августа вышел первый пакет обновлений, который назывался August Update. Далее Microsoft повторно выпустила бюллетень безопасности MS14-045 для всех поддерживаемых версий Windows. Предыдущая версия патча была отозвана в начале августа из-за проблем установки так называемого «августовского обновления».

Позже сайт WinBeta нашёл планы по Update 3, который, по предварительным данным, должен был быть выпущен в ноябре. В итоге Microsoft действительно выпустила обновление, которое попадает под Windows 8.1 Update 3.

С октября 2016 года Microsoft перевела Windows 8.1 на кумулятивную модель обновлений. Каждые ежемесячные обновления, выпущенные позднее, основаны на предыдущих и выпускаются одним общим пакетом. Обновления, выпущенные ранее, по-прежнему доступны отдельными патчами.

Поддержка Windows 8.1 Корпоративная без обновлений была прекращена 10 января 2017 года, версии Embedded - 10 июля 2017 года.

Основная поддержка Windows 8.1 Update прекращена 9 января 2018 года. Расширенная поддержка Windows 8.1 Update прекращена 10 января 2023 года. Основная поддержка для редакций Embedded прекращена 10 июля 2018 года, а расширенная поддержка действует до 11 июля 2023 года. Основная поддержка серверной версии Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 была прекращена 9 октября 2018 года, расширенная поддержка действует до 10 октября 2023 года и платная поддержка действует до 13 октября 2026 года.

Внедрение телеметрии и сбора данных в 2015 году 
После выхода Windows 10 1507 Microsoft выпустила обновления KB3080149 и KB3075249 для Windows 7 и Windows 8.1 соответственно, которые добавляют сервисы телеметрии и сбора данных, включая сервис diagtrack. Он посылает данные телеметрии на сервера vortex-win.data.microsoft.com, settings-win.data.microsoft.com и др. Позднее были выпущены дополнительные обновления, связанные с телеметрией и сбором пользовательских данных.

Данный функционал можно отключить либо путём отключения службы Diagtrack, либо её полного удаления из системы.

Примечания

Ссылки 
 Обзор сборки Windows Blue на сайте The Verge
 Обзор сборки Windows Blue на сайте softrew.ru
 Обзор финальной версии Windows 8.1 на сайте X-drivers.ru

8.1
Неподдерживаемые ОС Microsoft